Stichting Natuur en Milieu, een Nederlandse milieuorganisatie
 Soejoez na Narodnata Mladezh (Unie van de Volksjeugd) een voorloper (1947-1949) van de Bulgaarse Dimitrov Communistische Jeugdunie
 Somali National Movement, een politieke partij in Somaliland
 Slowaaks Nationaal Museum (Slovenské národné múzeum), een vereniging van 18 Slowaakse musea met haar hoofdkantoor in Bratislava